Ралли Австрии 1973 года (официально 44. Austrian Alpine Rally) — девятый этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 44-й Ралли Австрии в истории, проходивший с 12 по 14 сентября. Этап проходил на гравийном покрытии и общая протяженность спецучастков составила 310 км, разделенных на 27 спецучастков.

Вторую и последнюю победу в рамках чемпионата мира одержал немец Ахим Вармбольд, для его штурмана Жана Тодта это также вторая победа в карьере. Первые победа и подиум в мировом первенстве для BMW, это достижение удалось повторить только на Ралли Корсики 1987 года.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году